Laxtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västmanland 
Laxtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (2,4 ha)
Laxtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (7,54 ha)
Laxtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Laxtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, vid Kopparberg), sjö i Ljusnarsbergs kommun,

Värmland 
Östra Laxtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (1,8 ha)
Laxtjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (5,23 ha)
Laxtjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Laxtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (9,5 ha)
Laxtjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Norra Laxtjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Laxtjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Laxtjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Laxtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664616-133163), sjö i Sunne kommun,  (0,6 ha)
Laxtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 666310-132534), sjö i Sunne kommun,  (8,18 ha)
Laxtjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,

Dalarna 
Laxtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666288-143098), sjö i Ludvika kommun, 
Laxtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 667535-141188), sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Laxtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Laxtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (12,1 ha)
Laxtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (6,78 ha)
Laxtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 668693-139599), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Laxtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 671155-137856), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Laxtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680368-145402), sjö i Orsa kommun, 
Laxtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680850-145975), sjö i Orsa kommun,  (22,8 ha)
Laxtjärnarna, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Laxtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Laxtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (7,4 ha)
Laxtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (7,23 ha)
Laxtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 666256-147322), sjö i Smedjebackens kommun, 
Laxtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667576-147977), sjö i Smedjebackens kommun, 
Laxtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Laxtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (12,4 ha)
Laxtjärnen (Nås socken, Dalarna, 668278-140941), sjö i Vansbro kommun,  (11,5 ha)
Laxtjärnen (Nås socken, Dalarna, 669069-142052), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Laxtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Laxtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Gästrikland 
Laxtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676250-153802), sjö i Ockelbo kommun,  (9,75 ha)
Laxtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676637-153193), sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Laxtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,91 ha)
Laxtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (3,84 ha)

Jämtland 
Laxtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713319-148350), sjö i Strömsunds kommun, 
Laxtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713359-148401), sjö i Strömsunds kommun, 
Laxtjärnarna (Alanäs socken, Jämtland, 713370-148384), sjö i Strömsunds kommun, 
Laxtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (2,69 ha)
Laxtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,

Medelpad 
Laxtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (5,26 ha)

Ångermanland 
Stora Laxtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,52 ha)

Norrbotten 
Laxtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (3 ha)
Laxtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (4,23 ha)

Lappland 
Laxtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730609-156966), sjö i Arjeplogs kommun,  (10,8 ha)
Laxtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 736072-156064), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,75 ha)
Laxtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 736629-161112), sjö i Arjeplogs kommun,  (27,4 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726072-164254), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726154-165160), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727177-164809), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,59 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727804-165290), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,61 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729481-169625), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730329-165133), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,21 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730369-168086), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731123-167995), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,1 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731716-165979), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731978-166741), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,6 ha)
Laxtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732527-168077), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,05 ha)
Östra Laxtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4 ha)
Laxtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Laxtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734603-167469), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,62 ha)
Laxtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736626-170090), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,72 ha)
Laxtjärnen (Malå socken, Lappland, 724916-162356), sjö i Malå kommun, 
Laxtjärnen (Malå socken, Lappland, 726610-161540), sjö i Malå kommun,

Se även 
Laxatjärn
Örlaxtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn